Фолкърк може да се отнася за:
 град Фолкърк, Шотландия
 област Фолкърк, Шотландия
 футболен отбор ФК Фолкърк, Шотландия